Занха Пријета има више значења:

 Занха Пријета (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Занха Пријета, Олегарио Торес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Занха Пријета, Лос Тамез (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику